Fiscal (Amares) — freguesia do concelho de Amares, Portugal
Fiscal (Espanha) — município da Espanha
Ilha Fiscal — no Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de topônimos